Amerikai Egyesült Államok
 Mima (Kentucky)
 Mima (Washington)

 Japán
 Mima (Ehime)
 Mima (Tokusima)

Nevek
 Mima, keresztnév